Världsmästerskapet i fotboll 2018 (Conifa) var den tredje säsongen av Världsmästerskapet i fotboll för stater, minoriteter, statslösa människor och regioner som inte är anslutna till Fifa, arrangerad av Conifa tillsammans med Barawa Football Association. Turneringen spelades i Storbritannien (England) men värdnation var Barawa, då Conifa inte kräver att värdnation arrangerar turneringen inom sina gränser. Turneringen vanns av  som i finalen besegrade  med 3–2 efter straffsparksläggning, då matchen slutat 0–0 efter ordinarie matchtid.

Kvalificerade nationer

 (arrangör)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Spel om femte- till åttondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Spel om nionde- till sextondeplats

Spelträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om femtondeplats

Match om trettondeplats

Statistik

Målskyttar
6 mål
  Kamaljit Singh
5 mål

  Calum Ferguson

  Halil Turan

  Barna Bajkó

4 mål

  Ruslan Akhvlediani
  Sami Boudia

  Billy Mehmet

  Giacomo Innocenti

3 mål

  Ruslan Shoniya
  Zsolt Gajdos
  Ronald Takács
  Uğur Gök

  Federico Corno
  Giulio Valente
  Nathan Minhas
  Amar Singh Purewal

  Szilárd Magyari
  Prashanth Ragavan
  Vahagn Militosyan

2 mål

  Shabat Logua
  Dmitri Maskayev
  Mohamed Bettamer
  Shaun Lucien
  Josh Doughty
  Yuri Farkas
  Tayshan Hayden-Smith
  Hector Morales
  Jon Nouble
  Sam Caine
  Stephen Whitley

  Enzo Mezaib
  Gergő Gyürki
  István Sándor
  Yuriy Toma
  Thabiso Ndlela
  Shylock Ndlovu
  Gabriele Piantoni
  Riccardo Ravasi
  Nicolò Pavan
  William Rosset

  Amarvir Sandhu
  Gurjit Singh
  Csaba Csizmadia
  Kalsang Topgyal
  Tenzin Yougyal
  Alopua Petoa
  Lee Tong-soung
  Mun Su-hyeon
  Arman Mosoyan
  Vicken Valenza-Berberian

1 mål

  Vladimir Argun
  Aleksandr Kogoniya
  Georgi Zhanaa
  Astamur Tarba
  Gianni Crichlow
  Shaquille Ismail
  Solomon Sambou
  Hamza Haddadi
  Max Oldham
  Frank Jones
  Jack McVey
  Nadjim Bouabbas
  Ilyas Hadid
  Csaba Peres

  György Sándor
  Alex Svedjuk
  Sipho Mlalazi
  Ünal Kaya
  Serhan Önet
  Kenan Oshan
  Tansel Osman
  Ersid Pllumbaj
  Gianluca Rolandone
  Andrea Rota
  Rajpal Singh Virk
  István Fülöp
  Lóránd Fülöp
  Arthur Györgyi

  László Hodgyai
  László Szőcs
  Zsolt Tankó
  Janothan Perananthan
  Sosene Vailine
  Etimoni Timuani
  Shin Yong-ju
  Ken Taniyama
  Fabrice Guzel
  David Hovsepyan
  Norik Hovsepyan
  Zaven Varjabetyan
  Artur Yedigaryan

Självmål
  Ayuub Ali (mot )
  Tenzin Gelek (mot )

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Referenser

Fotbollsåret 2018
Fotboll i Storbritannien